CryDev.net (до августа 2011 — CryMod.com) — веб-сайт, созданный и поддерживаемый немецкой частной компанией-разработчиком компьютерных игр Crytek. Сайт создан для развития и поддержки разработки компьютерных игр с использованием инструментария, поставляемого Crytek, а также для поддержки и развития моддинга игр от Crytek. Изначально основной целью сайта была поддержка и развитие моддинга игр от Crytek — Far Cry, Crysis, Crysis Wars, однако после выпуска CryEngine 3 SDK в августе 2011 года сайт стал порталом поддержки разработчиков-энтузиастов, как создающих моды к выпущенным играм Crytek, так и создающим полностью новые игры.

На CryDev.net публикуются все новости, связанные с игровыми продуктами Crytek, анонсы игр, патчей, дополнений, документаций, новых игровых технологий, а также событий касательно игр и самой компании. Присутствует веб-форум, архив новостей, служба RSS, файловый архив и т. д. Пользователи могут бесплатно распространять свои модификации, игровые уровни и программный код через сайт, участвовать в совместном создании модов. Регистрация на сайте не является обязательной, однако желательна, если участник желает пользоваться услугами форума. Девиз сайта: Discuss. Create. Share. ().

На CryMod.com официально проходил конкурс «Intel Crysis Mapping Contest», который длился с 15 января 2008 года до лета 2008 года. На конец октября 2008 года количество зарегистрированных участников сайта приближается к 50 000.

История сайта 
Сайт был создан с адресом www.crymod.com и начал функционировать в 2003 году, ещё до выхода шутера от первого лица Far Cry — первой коммерческой игры Crytek.

27 октября 2007 года в связи с выходом новой игры Crysis состоялся полный редизайн сайта. Сайт, посвящённый Far Cry и ранее находившийся на этом веб-адресе, был перемещён на адрес farcry.crymod.com и стал подразделом основного сайта. Также был создан ещё один подраздел — doc.crymod.com, на котором разместилась официальная документация по игровому движку CryEngine 2 и редактору уровней Sandbox 2.

18 сентября 2008 года, вместе с началом продаж игры третьей коммерческой игры Crysis Warhead, Crytek запустила новый официальный сайт MyCrysis.com. Новый сайт, по планам, должен содержать все новые новости, обзор событий, форумы и т. д. Таким образом, Crytek отделила моддерский сайт CryMod.com от фанатского и новостного MyCrysis.com. "MyCrysis.com собирается стать новым домом для нашего онлайнового сообщества. Он будет содержать полную информацию по всем нашим играм. В то время, как CryMod будет сконцентрирован на моддинге, MyCrysis.com будет действовать как главный концентратор новостей и информации для всех наших игр. «Я буду рад, если всем наш новый сайт и работа, которую мы вложили в него, действительно понравятся», сказал Эдди Дью (), новый ведущий менеджер по связи с общественностью () в Crytek. Несмотря на это разделение, на CryMod.com продолжают выходить самые свежие новости и статьи.

31 июля 2008 года на CryMod.com был опубликован третий ежемесячный отчёт «Crysis Monthly Update #3», в котором, помимо основных новостей, было сообщено, что главный менеджер по связях с общественностью и одновременно администратор сайта Александр Маршалл () (ник: Cry-Alex) переходит в раздел геймизайна, а новым менеджером и главным администратором становится 22-летний Эдди Дью () (ник: Cry-Eddy).

31 октября 2008 года, впервые за всю историю сайта, ежемесячный отчёт «Crysis Monthly Update #6» был опубликован не на CryMod.com, а на MyCrysis.com. Это событие подтверждает желание Crytek переориентировать цели сайта CryMod.com, переложив часть его функций на новообразованный MyCrysis.com.

17 августа 2011 года, вместе с релизом CryEngine 3 SDK, сайт CryMod.com был переименован на CryDev.net.

Структура сайта

Основной сайт 
 Главный раздел (NEWS). В этом разделе размещены последние новости, самые "свежие " ветки форумов, анонс новых модов, важные сообщения моддеров, самые важные и значимые новости месяца, архив новостей, служба RSS, а также самые значимые моды, находящиеся в разработке.
 Раздел форумов (FORUMS). В этом разделе размещена полная структура форума и текущее состояние всех его «веток».
 Раздел уроков и руководств (TUTORIALS). В этом разделе размещены текстовые и видеоуроки по редактору уровней Sandbox 2, по написанию скриптов и программного кода для CryEngine 2, по созданию трёхмерных моделей, анимации, текстур, по работе с внешними программами. Присутствуют как официальные уроки, созданные работниками Crytek, так и «фанатские», созданные пользователями сайта.
 Раздел модов и моддеров (MOD DB). В этом разделе размещены все команды моддеров, все моды, которые находятся в разработке и вакансии в команды моддеров.
 Раздел поддержки (SUPPORT). В этом разделе размещён список часто задаваемых вопросов, касающихся большинства аспектов сайта.
 Раздел с файловым архивом (DOWNLOADS). В этом разделе размещён полный список файлов, разрешённых к скачиванию пользователями сайта. Возможность скачки предоставляется как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Моддеры имеют возможность загрузить свои работы в этот архив. Ссылки для скачивания являются прямыми и статическими. Этот файловый архив является самым полным архивом модов, уровней, моделей, текстур, программного кода и других компонентов, созданных фанатами и моддерами игры. Также здесь присутствуют официальные патчи, дополнения, видеоролики и другой материал, созданный Crytek. Файловые архивы большинства фанатских сайтов ссылаются именно на этот архив. Ведётся статистика скачивания файлов, благодаря которой строится рейтинг самых скачиваемых файлов.
 Служебная страница (CONTROL PANEL). К этому разделу имеют доступ лишь те пользователи, которые создали и зарегистрировали учётную запись на сайте. В этой секции эти зарегистрированные пользователи могут изменять настройки своих учётных записей, менять аватары, подписи, пароли, свои адреса электронной почты, формировать список контактов и друзей, управлять списком личных сообщений и др.

Секция официальной документации 
По адресу doc.crymod.com размещена секция с официальной документацией, которая создана исключительно Crytek. Эта текстовая документация постоянно обновляется и улучшается. Документация разбита на три части:
 CryENGINE® 2 Sandbox 2 Manual — документация, которая посвящена работе с игровым редактором уровней CryEngine 2 Sandbox 2 Editor.
 Asset Creation Guide for CryENGINE® 2 — документация, которая посвящена созданию различных объектов (трёхмерные модели, текстуры, компьютерные эффекты), которые можно подключать (импортировать) в игру с помощью Crysis Mod SDK.
 Programming Manual for CryENGINE® 2 — документация, которая содержит все необходимые сведения по написанию программного кода для DLL-файлов, которые можно подключать к ресурсам игры как модификации с помощью Crysis Mod SDK.

Секция Far Cry 
По адресу farcry.crymod.com размещён старый моддерский сайт для игры Far Cry (2004 года выпуска), которая основана на движке CryEngine 1. Хотя данный подраздел ещё поддерживается, однако он малоактивен, так как старые программные инструменты для Far Cry (редактор уровней Sandbox 1 и набор дополнительных компонентов к нему Far Cry Mod SDK) не совместимы с новыми версиями для Crysis. А преимущественное большинство моддеров создают моды и уровни для Crysis и Crysis Wars.

Секция ICMC 
По адресу icmc.crymod.com размещена информация о конкурсе Intel Crysis Mapping Contest (ICMC), который официально начался 15 января 2008 года и закончился летом 2008 года. Так как конкурс уже закончился, то на этой странице размещена информация о победителях конкурса, призах и т. д.

Секция CryWiki 

CryWiki — это проект, который управляется сообществом () сайта CryMod.com, построенный на технологии wiki и имеет схожие с Википедией принципы работы. Цель проекта — написание статей, руководств, справочников и самоучителей по работе с редактором уровней Sandbox 2, набором дополнительных инструментов к нему Crysis Mod SDK, обучение работы с потоковыми  (), а также создание программного кода и его интеграция в игровой движок CryEngine 2.

Поскольку сайт CryWiki основан на технологии wiki, то на нём присутствует бесплатная регистрация, которая, однако, не обязательна. Если пользователь зарегистрирован на основном сайте CryMod.com, то его учётная запись действует и на CryWiki. Пользователи имеют возможность создавать новые и редактировать существующие статьи, загружать файлы. CryWiki, подобно Википедии, имеет свой свод правил и рекомендаций.

Влияние и авторитет 
С момента своего основания на CryMod.com разработчики размещали множество анонсов, новостей и пресс-релизов, поэтому сайт неоднократного указывался сторонними авторитетными изданиями в качестве источника информации.

Крупный скачок упоминания CryMod.com в прессе произошел 17 августа 2011 года, когда сайт был переименован в CryDev.net.

Примечания 

 
Сайты, посвящённые разработке компьютерных игр
Сайты, появившиеся в 2003 году
Сайты, посвящённые компьютерным играм
Новостные сайты
Сайты Германии